Abraham Darby har flere betydninger:

Mennesker 

 Abraham Darby I (1678 – 1717), den første af flere mænd af det navn i en engelsk kvæker familie, der spillede en vigtig rolle i den industrielle revolution. Han udviklede en ny metode til fremstilling af strygejern med koks.
 Abraham Darby II (1711 – 1763), den anden Abraham Darby, søn af den første.
 Abraham Darby III (1750 – 1789), den tredje Abraham Darby, søn af den anden, kendt for opførelsen af verdens første jernbro på et sted senere kendt som Ironbridge.
 Abraham Darby IV (1804 – 1878), Sheriff af Buckinghamshire, nevø af den tredje Abraham Darby.

Andre anvendelser 

 Rosa 'Abraham Darby' , en rosenkultivar
 Abraham Darby Specialist School for Performing Arts, en skole i Telford, England